Cintia Lodetti, accreditata anche come Cinzia Lodetti o con lo pseudonimo di Carol Connery (1960) – ex attrice italiana
 Giovanni Lodetti (1942) – ex calciatore italiano
 Marcello Lodetti (1931-2012) – maestro di scherma italiano